Лео Бойвін (; 2 серпня 1932, Прескотт — 16 жовтня 2021) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1986 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1948 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Міннесота Норт-Старс».

Загалом провів 1204 матчі в НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1975 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Сент-Луїс Блюз».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1961, 1962, 1964.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Члени зали слави хокею